TOS als Abkürzung steht für:

Medizin & Chemie:
 Therapieoptimierungsstudie in der Medizin
 Thoracic-outlet-Syndrom, ein neurovaskuläres Kompressionssyndrom
 Toxic Oil Syndrome, eine Massenvergiftung in Spanien 1981, siehe Spanisches Ölsyndrom

Informatik:
 Type of Service, in der Datenkommunikation eine Kennung, siehe IP-Paket #TOS (Type of Service)
 Tales of Symphonia, ein Spiel für den Gamecube, den PC und die japanische Playstation

Betriebssysteme:
 Thoroughbred Operating System, ein Multi-User-Betriebssystem für Intel 80286
 TOS/360 (Tape Operating System) von IBM
 TOS (Betriebssystem), Betriebssystem für den Atari ST

Religion:
 Tübinger Offensive Stadtmission, eine evangelische Freikirche

Kino/Film:
 The Original Series, Bezeichnung für die erste Star-Trek-Serie Raumschiff Enterprise

TOS als Namensreferenz steht für:
 TOS (Band), deutsche Rockband

TOS als Wortbestandteil steht für:
 ein Lichtwellenleiterverbindungssystem von Toshiba, siehe TOSLINK
 die Tosylgruppe in der Chemie; Tos steht für Toluolsulfon(säure)

TOS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Ostrowiecki in der Woiwodschaft Heiligkreuz

TOS als Buchstabenkombination (ohne Repräsentanz der einzelnen Buchstaben als Initialen) steht für:
 Flughafen Tromsø, Norwegen (IATA-Code)

T.O.S. steht für:
 T.O.S (Terminate on Sight), Album der Rapgruppe G Unit

ToS steht für:
 Temple of Set, eine satanistische Gemeinschaft

Tos steht für:
 Tos (Band), spanische Popband
 Ermanno Giglio-Tos (1865–1926), italienischer Zoologe

Siehe auch:
 TOS-1 Buratino, ein russisches Kettenfahrzeug mit einem 30-Schuss-Mehrfachraketenwerfersystem zum Starten von 220-mm-Brandraketen
 Thoss
 Tosse

Abkürzung